Aron Hector Schmitz, più noto con lo pseudonimo di Italo Svevo (1861-1928) – scrittore e drammaturgo italiano
 Benno Schmitz (1994) – calciatore tedesco, di ruolo difensore 
 Bram Schmitz (1977) – ex ciclista su strada e ciclocrossista olandese
 Bruno Schmitz (1858-1916) – architetto tedesco
 Eugene Schmitz (1864-1928) – politico e musicista statunitense
 Ingeborg Schmitz (1922) – ex nuotatrice tedesca
 James H. Schmitz (1911-1981) – autore di fantascienza statunitense
 Jean-Pierre Schmitz (1932-2017) – ciclista su strada, pistard e ciclocrossista lussemburghese
 Julian Schmitz (1881-1943) – ginnasta e multiplista statunitense
 Kim Schmitz, nome anagrafico di Kim Dotcom  (1974) – imprenditore e informatico tedesco
 Lisa Schmitz (1994) – calciatrice tedesca
 Ludwig Schmitz-Kallenberg (1867-1937) – storico, archivista e diplomatista tedesco
 Lukas Schmitz (1988) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Oliver Schmitz (1961) – regista e sceneggiatore sudafricano
 Rafael Schmitz (1980) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Ronaldo Hermann Schmitz (1938) – manager e banchiere tedesco
 Sabine Schmitz (1969-2021) – pilota automobilistica e personaggio televisivo tedesca
 Sascha Schmitz, noto anche con i nomi d'arte di Sasha e Dick Brave (1972) – cantautore e musicista tedesco
 Simon Schmitz (1990) – cestista tedesco
 Sybille Schmitz (1909-1955) – attrice tedesca
 Toby Schmitz (1977) – attore australiano